Элиас ван ден Брук (; 1649 год, Антверпен — похоронен 6 февраля 1708 год, Амстердам) — нидерландский живописец; мастер натюрмортов с цветами и рептилиями.

По словам Хоубракена, ден Брук родился в Антверпене.

в 1665 году он стал учеником Корнелиса Кика в Амстердаме, а в 1669 году стал учеником Яна Давидса де Хема в Утрехте. Есть сведения, что в 1672 году ден Брук планировал отправиться в Италию. В 1673 году он сопровождал де Хема в Антверпен, где он стал мастером в Гильдии Святого Луки. В 1685 году он вернулся в Амстердам. Также был учеником Абрахама Миньона и писал в его же жанре, — цветочные натюрморты. Жил в Амстердаме, где намеренно купил себе небольшой сад, наполненный цветами, и писал всегда с натуры.

Его ученик Филипп ван Кувенберг также стал хорошим художником-цветочником.

По утверждению авторов Энциклопедического лексикона (1837) произведения ван ден Брука имеют много естественности, отменный колорит, но кисть немного тяжела.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 223 (Вандербрукъ, Илія).

Ссылки 
 

Художники Нидерландов
Фламандские живописцы барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)
Художники-флористы
Умершие в 1708 году
Похороненные в Амстердаме